, также известный как Tokyo MX - японский телеканал и одноимённая телесеть. Имеет дочернюю радиостанцию Tokyo FM Broadcasting (Tokyo FM). Является единственным негосударственным каналом, обслуживающим только префектуру Токио. Входит в Японскую Ассоциацию Независимых Каналов (JAITS).

Канал Tokyo MX2, вещающий на втором цифровом подканале Tokyo MX, по рабочим дням (с 9:00 до 15:00) транслирует биржевые котировки Токийской биржи с кратким обзором отдельных акций и рынка в целом. В позднее вечернее и ночное время в основном вещает аниме.

Программы

Аниме 
 Pretty Cure ((Futari wa Pretty Cure, Happiness Charge Precure!, Futari wa Pretty Cure Max Heart, Go! Princess Precure, Futari wa Pretty Cure Splash Star, Mahou Tsukai PreCure!, Yes! PreCure 5, KiraKira☆Precure A La Mode , Fresh Pretty Cure!, HUGtto! Precure, Star☆Twinkle PreCure, HeartCatch PreCure!)
 Sword Art Online (Sword Art Online, Sword Art Online II, Sword Art Online: Alicization, Sword Art Online: Alicization - War of Underworld)
 The Irregular at Magic High School (The Irregular at Magic High School, The Irregular at Magic High School: Visitor Arc)
 The Misfit of Demon King Academy
 Date A Live
 The Day I Became a God
 D4DJ

Ссылки 

 Официальный сайт 

Телекомпании Японии
Компании Токио